Талан — українське прізвище.

 Талан Євдокія Полікарпівна ( 1918)  — український історик.
 Талан Роман Сергійович (1984) — український фігурист.
 Талан Світлана Олегівна ( 1960) — українська письменниця.

Українські прізвища